NGC 4054-1
NGC 4054-2